La police ferroviaire peut faire référence à :
 la police ferroviaire en Belgique,
 la police ferroviaire en France.